Courthouse Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Courthouse Mountain (Arizona)	
 Courthouse Mountain (Colorado)	
 Courthouse Mountain (Montana)	
 Courthouse Mountain (Texas)